Агрега́тна ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР.

Агрегатна вулиця — вулиця в місті Києві.
 Агрегатна вулиця — вулиця в місті Мелітополі.

Агрегатна вулиця — низка вулиць у місті Курськ.
 Агрегатна вулиця — вулиця в місті Ростові-на-Дону.

Вулиці